Labouchère ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre César Labouchère (1772–1839), niederländischer Bankier französischer Abstammung
 René Labouchère (1890–1968), französischer Autorennfahrer

Labouchère ist auch der Name eines Spielsystems, siehe Montante Américaine